200 km/h In the Wrong Lane (10th Anniversary Edition) — альбом-переиздание группы «Тату» (t.A.T.u.), вышедший в ноябре 2012 года (уже после распада коллектива). Альбом выпущен звукозаписывающей компанией «Cherrytree Records» в честь десятилетия выхода дебютного международного сингла англоязычного альбома «Тату» — «200 km/h in the Wrong Lane» и является его переизданием.

200 km/h In the Wrong Lane (10th Anniversary Edition) содержит 15 песен, 11 из которых входили в исходный альбом и приобрели новое звучание, также присутствуют два новых ремикса и песня «A Simple Motion» — неизданная ранее англоязычная версия песни «Тату» «Простые движения»,.

Список композиций 
 01 — A Simple Motion
 02 — Not Gonna Get Us
 03 — All The Things She Said
 04 — Show Me Love
 05 — 30 Minutes
 06 — How Soon Is Now?
 07 — Clowns (Can You See Me Now)
 08 — Malchik Gay
 09 — Stars
 10 — Ya Soshla S Uma (Я сошла с ума)
 11 — Nas Ne Dagoniat (Нас не догонят)
 12 — Show Me Love (Extended Version)
 13 — 30 Minutes (Remix Version)
 14 — All The Things She Said (Fernando Garibay Remix)
 15 — Show Me Love (Fabricated Remix)

Примечания 

Альбомы t.A.T.u.